Myoleja är ett släkte av tvåvingar. Myoleja ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrflugor
Myoleja